Bundestagswahlkreis 44 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Celle – Uelzen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land I (2009)
 Bundestagswahlkreis Celle – Uelzen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Salzgitter (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Nienburg – Schaumburg-Lippe (1949 bis 1961)